Achille Fontanelli (1775-1838), militaire et homme politique italien ;
 Alfonso Fontanelli (1557-1622), aristocrate, compositeur, écrivain et diplomate italien ; 
 Fabiano Fontanelli (né en 1965), coureur cycliste italien ;
 Sigfrido Fontanelli (1947-2004), coureur cycliste italien.